Sergej Volkov (freestyleskiër) (1987), Russisch freestyleskiër
 Sergej Volkov (kunstrijder) (1949-1990), Sovjet-Russisch kunstrijder
 Sergej Volkov (ruimtevaarder) (1973), Russisch ruimtevaarder
 Sergej Volkov (schaker) (1974), Russisch schaker
 Sergej Volkov (voetballer) (1980), Russisch voetballer